Dornbusch peut se référer à:

Toponymie 
 Dornbusch, un quartier de Francfort-sur-le-Main.
 , région dans la partie nord de l'île de la mer Baltique de Hiddensee.

Personnalités 
 Rudiger Dornbusch (1942-2002), économiste américain.